En , Bądkowo désigne :

 Bądkowo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie.
 Bądkowo, gmina rurale du powiat de Aleksandrów Kujawski, de la voïvodie de Couïavie-Poméranie. 
 Bądkowo, village de la voïvodie de Mazovie.
 Bądkowo, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.